Urosz I Wukanowicz – wielki żupan Raszki w latach ok. 1115–ok. 1131.
 Urosz I, właśc. Stefan Urosz I zwany Wielkim – król Serbii w latach 1243–1276.
 Urosz I – car Rzymian i Serbów w latach 1355–1371.